Довнар-Запольський Митрофан Вікторович — білоруський історик
 Довнар-Запольський Всеволод Митрофанович — більшовицький ватажок